Santa Cruz de Moncayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Santa Cruz de Moncayo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar